Der Name Santa Domenica bezeichnet:
 die Gemeinde Santa Domenica Vittoria, eine Stadt der Provinz Messina, Region Sizilien, Italien.
 die 1982 mit Rossa GR fusionierte frühere Gemeinde Santa Domenica GR
 die Stadt Santa Domenica Talao in der Provinz Cosenza in Kalabrien, Italien.